Charlie Wilson peut désigner :
 Charlie Wilson (1877-?), un footballeur anglais ;
 Charlie Wilson (1953-), un musicien américain, membre du groupe The Gap Band ;
  Charlie Wilson (1933-2010), un ancien parlementaire américain, démocrate, ancien membre de la commission de la  Défense des États-Unis ;
 Charlie Wilson (1943-2013), homme politique américain.

Voir aussi 
 La Guerre selon Charlie Wilson, un film de 2008 de Mike Nichols sur le thème de la guerre d'Afghanistan de 1979

en:Charles Wilson